Piwonia (Paeonia L.) – jedyny rodzaj należący do rodziny piwoniowatych (Paeoniaceae). Obejmuje 32–35 gatunków. Pochodzą głównie z obszarów Europy i Azji o umiarkowanym klimacie. Centrum zróżnicowania stanowią Chiny, gdzie rośnie 15 gatunków, z czego 10 to endemity. Do flory Europy południowej i wschodniej należy 7 gatunków, jedynie dwa gatunki pochodzą z zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej. Rośliny te występują głównie w miejscach skalistych, na słonecznych zboczach wśród muraw i w zbiorowiskach wysokich bylin, gatunki krzaczaste rosną w formacjach zaroślowych i w widnych, świetlistych lasach w Himalajach i w zachodnich oraz środkowych Chinach, często na skałach wapiennych. Kwiaty zapylane są zwykle przez żywiące się pyłkiem chrząszcze.

Liczne gatunki, mieszańce i odmiany piwonii są uprawiane jako rośliny ozdobne, przy czym w Chinach jako takie znane są od co najmniej IV w. (piwonia drzewiasta). Rośliny te wykorzystywane są także jako lecznicze.

Morfologia 

 Pokrój Większość gatunków to byliny, ale część z nich to niewysokie półkrzewy i krzewy do 2,5 m wysokości, czasem piwonia Ludlowa osiąga nawet 3,5 m wysokości. Są to rośliny kłączowe (kłącze często drewniejące), zwykle o korzeniach bulwiastych i mięsistych pędach. Łodygi są proste, pojedyncze lub rozgałęziające się.
 Liście Sezonowe, długoogonkowe i skrętoległe, zwykle skupione w szczytowej części pędów, często nieco skórzaste i mięsiste. Blaszka liściowa jest kilkukrotnie trójdzielna lub pierzasta, z końcowymi odcinkami lancetowato klapowanymi, czasem z cienkimi, równowąskimi łatkami (piwonia delikatna).
 Kwiaty Okazałe, osiągające ponad 15 cm średnicy, u piwonii drzewiastej i odmian przekraczające czasem ponad 30 cm. Białe, różowe, purpurowe, rzadziej żółte, często pachnące. Mieszańce mają też kwiaty dwubarwne i pełne. Efektowny okwiat tworzą spiralnie rozwijające się płatki korony zwykle w liczbie 5–9 (rzadziej płatki są tylko cztery, a czasem bywa ich znacznie więcej, zwłaszcza u odmian uprawnych do ok. 25), które otoczone są przez 5 nierównej wielkości działek kielicha i od 1 do 12 liściopodobnych przysadek. Pręciki są bardzo liczne – jest ich od 50 do 200 i są one wolne. Nitki pręcików dochodzą do nasady pylników, które są prosto ku górze wzniesione i otwierają się podłużnymi pęknięciami. Pręciki dojrzewają i uwalniają pyłek równocześnie. Między pręcikami znajdują się gruczoły, interpretowane czasem jako prątniczki, wydzielające słodki sok i tworzące czasem pierścień wokół nasady górnego słupkowia. To tworzone jest przez wolne owocolistki w liczbie od jednego do ośmiu, przy czym najczęściej jest ich pięć. Są one zwykle owłosione i zwieńczone krótką, szeroką szyjką słupka.
 Owoce Pękające mieszki, zawierające liczne, zwykle jaskrawo zabarwione nasiona zaopatrzone w osnówkę. Nasiona są czerwono-czarne lub niebieskie, między nimi znajdują się często sterylne nasiona czerwonej barwy.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna
Rodzaj piwonia Paeonia należy do monotypowej rodziny piwoniowatych Paeoniaceae. Piwoniowate zajmują pozycję bazalną w kladzie obejmującym poza tym rodziny: altyngiowatych, oczarowatych, grujecznikowatych i Daphniphyllaceae w obrębie skalnicowców.

W przeszłości ze względu na podobieństwa morfologiczne rodzaj włączany bywał do jaskrowatych Ranunculaceae i uznawany za najbliżej spokrewniony z glaucidium Glaucidium. Później piwonie łączono z ukęślowatymi Dilleniaceae. Ostatecznie przynależność do skalnicowców potwierdziły badania molekularne.

Powiązania filogenetyczne rodziny w obrębie rzędu skalnicowców:

 Podział rodzaju na sekcje i gatunki (uwzględniono wybrane podgatunki z utrwalonymi zwyczajowymi nazwami gatunkowymi)
Sekcja Mountan D.C. – piwonie krzewiaste
 podsekcja Delavayanae F.C. Stern
 Paeonia delavayi Franch. – piwonia Delavaya, piwonia żółta
 Paeonia ludlowii (Stern & G.Taylor) D.Y.Hong – piwonia Ludlowa
 podsekcja Vaginatae F.C. Stern
 Paeonia cathayana D.Y.Hong & K.Y.Pan
 Paeonia decomposita Hand.-Mazz.
 Paeonia jishanensis T.Hong & W.Z.Zhao
 Paeonia ostii T.Hong & J.X.Zhang
 Paeonia qiui Y.L.Pei & D.Y.Hong
 Paeonia rockii (S.G.Haw & Lauener) T.Hong & J.J.Li ex D.Y.Hong
 Paeonia × suffruticosa Andrews – piwonia drzewiasta

Sekcja Onaepia Lindley – piwonie zielne północnoamerykańskie
 Paeonia brownii Douglas ex Hook.
 Paeonia californica Nutt.

Sekcja Paeoniae – piwonie zielne auroazjatyckie
 Paeonia algeriensis Chabert
 Paeonia anomala L. – piwonia odmienna
 Paeonia anomala subsp. veitchii (Lynch) D.Y.Hong & K.Y.Pan – piwonia Veitcha
 Paeonia archibaldii Ruksans
 Paeonia arietina G.Anderson
 Paeonia × baokangensis Z.L.Dai & T.Hong
 Paeonia broteri Boiss. & Reut. – piwonia Brotero'a
 Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. – piwonia Cambessedesa
 Paeonia clusii Stern
 Paeonia coriacea Boiss.
 Paeonia corsica Sieber ex Tausch
 Paeonia daurica Andrews – piwonia dahurska
 Paeonia daurica subsp. mlokosewitschii (Lomakin) D.Y.Hong – piwonia Młokosiewicza
 Paeonia daurica subsp. macrophylla (Albov) D.Y.Hong – piwonia wielkolistna
 Paeonia emodi Royle
 Paeonia intermedia C.A.Mey. – piwonia pośrednia
 Paeonia × kayae Özhatay
 Paeonia kesrouanensis (J.Thiébaut) J.Thiébaut
 Paeonia lactiflora Pall. – piwonia chińska
 Paeonia ludlowii (Stern & G.Taylor) D.Y.Hong
 Paeonia mairei H.Lév.
 Paeonia × maleevii Kem.-Nath. ex Mordak & Punina
 Paeonia mascula (L.) Mill. – piwonia koralowa
 Paeonia obovata Maxim. – piwonia owalnolistkowa
 Paeonia officinalis L. – piwonia lekarska, piwonia miękka
 Paeonia parnassica Tzanoud.
 Paeonia peregrina Mill. – piwonia obca
 Paeonia sandrae Camarda
 Paeonia saueri D.Y.Hong, Xiao Q.Wang & D.M.Zhang
 Paeonia × saundersii Stebbins
 Paeonia sterniana H.R.Fletcher
 Paeonia tenuifolia L. – piwonia delikatna
 Paeonia wendelboi Ruksans & Zetterl.
 Paeonia × yananensis T.Hong & M.R.Li

Zastosowanie i uprawa 
Wiele gatunków z rodzaju piwonia to rośliny ozdobne. Uprawiane są w krajach, w których występują mroźne zimy, jedynie bowiem po przejściu takiego okresu spoczynku zawiązują obficie pąki kwiatowe. Najlepiej rosną na stanowisku słonecznym i na żyznej glebie. Wymagają częstego nawożenia. Wskazane jest ściółkowanie, które zapewnia większą wilgoć w glebie. Rozmnaża się je głównie przez podział późną jesienią, a piwonie drzewiaste przez odrosty. W szkółkach zwykle rozmnaża się piwonie drzewiaste przez szczepienie na podkładkach, jednakże tak otrzymane rośliny są zwykle krótkowieczne.

Jako rośliny lecznicze wykorzystywanych jest kilka gatunków, w Chinach zwłaszcza Paeonia qiui (surowcem leczniczym jest kora korzeni). Południowoeuropejska piwonia lekarska wykorzystywana jest do leczenia chorób reumatycznych. Surowcem są płatki, ale też kłącze i nasiona. Nasiona tego gatunku jadano w średniowiecznej Anglii.

Przypisy 

Piwoniowate